Die Euroformula-Open-Saison 2021 war die 20. Saison der Euroformula Open und die siebte, welche unter diesem Namen ausgetragen wurde. Es gab 24 Rennen, die Meisterschaft begann am 1. Mai in Portimão und endete am 24. Oktober in Montmeló. Cameron Das gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis 320 sowie Reifen von Michelin.

Rennkalender 
Der provisorische Rennkalender wurde am 26. September 2020 veröffentlicht und am 27. April 2021 bestätigt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab einen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde sowie zwei weitere Punkte für die meisten Überholmanöver pro Rennen.

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Euroformula Open

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021